Malmi kan syfta på:
 Malmi – en stadsdel i Helsingfors, se  Malm, Helsingfors stad
 Malmi – en by i Pyttis kommun, se Malms
 Malmi – centrum i Pargas stad, se Malmen, Pargas